Elisama é o nome de alguns personagens bíblicos encontrados nos livros históricos do Velho Testamento. O significado do nome em  Hebreu é "Deus ouviu". 
Significado : Meu Deus Ouviu (escutou)

Ocorrências
Existem sete ocorrências na Bíblia do nome, que apesar de no português ser feminino, entre o povo judeu é reconhecido como nome masculino. As vezes em que "Elisama" aparece e que personagens tinham este nome são:

 Elisama (filho de Amiúde), avô de Josué.
Filho de Jecamias, da tribo de Judá (1Cr 2:3, 41).
 Elisama (filho de David), nascido em Jerusalém. Este Elisama é alistado como Elisua em 2 Samuel 5:15, em 1 Crônicas 14:5, e em dois manuscritos hebraicos em 1 Crônicas 3:6. Acha-se em geral que Elisua seja o nome correto, visto que o nome Elisama aparece novamente em 1 Crônicas 3:8, e, portanto, pode ter-se introduzido facilmente no versículo 6  por um erro de escriba. Todavia, visto que o texto massorético hebraico, a Septuaginta grega, a Pesito siríaca e a Vulgata latina rezam "Elisama" em 1 Crônicas 3:6, reteve-se esta forma do nome na Tradução do Novo Mundo, bem como em outras traduções.
Outro filho de David, nascido em Jerusalém (2Sa 5:16; 1Cr 3:8; 14:7).
Sacerdote nos dias do Rei Jeosafá que, junto com outros levitas e príncipes, "dava volta através das cidades de Judá e ensinava entre o povo". — 2Cr 17:1, 7-9.
Secretário na corte do Rei Jeoiaquim (Je 36:12, 20, 21).
Avô de Ismael, assassino do governador judeu Gedalias (2Rs 25:25; Je 41:1-3). Segundo Albert Barnes, este Elisama não seria avô, mas ancestral de Ismael, e idêntico ao filho de Davi nascido em Jerusalém.

Personagens do Antigo Testamento